Соревнования в плавании на дистанции 100 метров вольным стилем у женщин на чемпионате Европы по водным видам спорта 2018 пройдут 7 и 8 августа 2018 года.

Рекорды 
До начала соревнований рекорды были следующие.

Результаты

Предварительные заплывы 
Предварительные заплывы стартовали 7 августа в 09:00 по местному времени.

Полуфиналы 
Полуфиналы стартовали 7 августа в 17:11 по местному времени.

Полуфинал 1

Полуфинал 2 

Чемпионат Европы по водным видам спорта 2018